Christian Pander kan syfta på:

* Christian Heinrich Pander (1794-1865), rysk (balttysk) zoolog och paleontolog. Den förste att beskriva konodonter.
Christian Pander (fotbollsspelare) (född 1983), tysk fotbollsspelare.